El término Fadéyevo  puede referirse a:

Fadéyevo (Kaliningrado), localidad del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Fadéyevo (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
Fadéyevo (Sudislavl, Kostromá), localidad del raión de Sudislavl del óblast de Kostromá, en Rusia.
Fadéyevo (Soligálich, Kostromá), localidad del raión de Soligálich del óblast de Kostromá, en Rusia.
Fadéyevo (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Fadéyevo (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Fadéyevo (Shajunia, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Shajunia del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Fadéyevo (Tonsháyevo, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Tonsháyevo del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Fadéyevo (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod, en Rusia.